Die League of Ireland 1931/32 war die elfte Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Shelbourne FC.

Die Shamrock Rovers gewannen zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte die Meisterschaft.

Modus 
Die zwölf Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1932
Fußballsaison 1931/32